Smog – forma di inquinamento atmosferico

Film 
Smog – film del 1962 diretto da Franco Rossi
Smog – film per la televisione del 1973 diretto da Wolfgang Petersen
Smog – film per la televisione del 1999 diretto da Jon Favreau

Altro 
Smog (Bill Callahan) – cantautore e musicista statunitense
Smaug (in alcune versioni Smog) – personaggio de Lo Hobbit
SMOG – indice di leggibilità
SMOG – unione letteraria indipendente sovietica
Smog – album del 2019 del cantautore italiano Giorgio Poi